Příjmení Amann nosí více osob:

 Joaquín Almunia Amann (* 1948) – španělský politik a komisař Evropské unie
 Mark Amann (* 1984) – rakouský sportovní lezec
 Max Amann (1891–1957) – německý nacista, politik a publicista